Rekisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rekisaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Rekisaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar